Le Challenge de France 2014 est la  de cette compétition réunissant les 8 équipes participant au championnat de France de Division 1.

Il est qualificatif pour la Coupe d'Europe et se déroule à Toulouse.

Formule de la compétition 
Les équipes sont réparties en deux poules de quatre et se disputent une place en finale au format double élimination modifié. Les vainqueurs de chaque poule se retrouvent en finale pour le titre et une place en Coupe d'Europe.

Équipes participantes 
Ce sont les 8 équipes de la Division 1 2014.

Poules

Poule A

Poule B

Finale

Match pour la

Finale

Classement Final

Récompenses individuelles 
Voici les joueurs récompensés à l'issue de la compétition:
 Meilleur Frappeur :  (Sénart)
 Meilleur Lanceur : Thomas Langlois (Montpellier)
 MVP : Pierrick Lemestre (Sénart)

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS
 Résultats 

Challenge de France de baseball
France
Sport en France en mai 2014
Événement sportif à Toulouse